Misery () — многозначный термин, который может означать:

В музыке 
 «Misery»— австралийская дэт-метал-группа
 «Misery» — песня из альбома Please Please Me группы The Beatles
 «Misery» — песня американской группы Green Day
 «Misery» — песня группы Good Charlotte
 «Misery» — песня американской группы Maroon 5
 «Misery» — песня группы Soul Asylum
 «Misery» — песня группы Blink-182
 «Misery» — шестой студийный альбом австралийской группы The Amity Affliction
 «Misery» — песня российской группы Slaughter to Prevail

В литературе 
 Мизери () — роман Стивена Кинга (1987)

В кинематографе 
 Мизери (фильм) () — экранизация одноимённого романа (1990)